Quine může být:

příjmení osob
 Robert Quine (1942–2004) – americký kytarista
 Willard Van Orman Quine (1908–2000) – americký filozof

ostatní
 Quine (program) – program, který vypisuje svůj zdrojový kód

Rozcestníky - příjmení